Blöß steht für:
 Blöß (Haibach), Ortsteil von Haibach (Niederbayern)

Blöß ist der Familienname folgender Personen:
 Willi Blöß (* 1958), deutscher Comicautor, Illustrator und Cartoonist